Rottier steht für:

 weibliches Rotwild, siehe Platzhirsch
 Rottier (Drôme), eine französische Gemeinde

Rottier ist der Nachname von 

 Martine Rottier (* 1955), französische Judoka